Método hace referencia a varios artículos.

Astronomía

 Método de Argelander

Ciencia

 Método de Investigación
 Método científico
 Método hipotético-deductivo
 Metodología
 Método de ensayo
 Método empírico-analítico
 Método (informática)
 Taxonomía: Métodos tradicionales de clasificación biológica.

Economía

 Método de la ruta crítica
 Método justo a tiempo

Filosofía

 Discurso del método, obra de René Descartes, fundamental de la filosofía occidental con implicaciones para el desarrollo de la filosofía y la ciencia.

Lingüística

 Método comparativo (lingüística)

Matemáticas

 Método Trachtenberg
 Métodos de integración

Sexualidad

 Método anticonceptivo

Sociología

 Método de triangulación
 Método sociológico

Metodología